Фусс:

 Фусс, Егор Николаевич (Георг Альберт; 1806—1854) — российский астроном; директор академической обсерватории в Вильне.
 Фусс, Иммо (1910 — ?) — австрийский шахматист.
 Фусс, Николай Иванович (1755—1826) — российский математик.
 Фусс, Павел Николаевич (1798—1855) — российский математик.
 Фусс, Соня (1978) — немецкая футболистка.
 (4778) Фусс — астероид, названный в честь Н. И. Фусса.